bł. Wiktoria Rasoamanarivo (1848–1894)
 bł. Wiktoria Quintana Argos (1866–1936) – hiszpańska tercjarka kapucyńska, męczennica
 bł. Wiktoria Valverde González (1888–1937) – hiszpańska zakonnica, męczennica
 bł. Wiktoria Díez Bustos de Molina (1903–1936) – hiszpańska członkini Instytutu Terezjańskiego, męczennica

Zobacz też:
 Święta Wiktoria